Râul Rovine se poate referi la următoarele cursuri de apă:

 Rovine - afluent al râului Dobrunu
 Rovine - afluent al râului Fonău